Rabbtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rabbtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Rabbtjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn